Рокитовец () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 5,34 км². Центр общины располагается на высоте 290 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 131 человек.

Община Рокитовец состоит из двух деревень:
 Мале-Горки — 12 человек
 Рокитовец

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1322 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края